In 1949/50 werd eerste kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West. Een jaar later zouden ook de Oberliga Süd en Oberliga Südwest de II. Division invoeren als tweede klasse. De Oberliga Nord en Berliner Stadtliga hielden het bij de Landesliga's als tweede klasse. 

Met Bonner FV 01 en SSV Troisdorf 05 waren er slechts twee sportieve dalers. Met VfB Bottrop, TuRa 1886 Essen, Alemannia Gelsenkirchen, SpVgg Röhlinghausen en VfL Witten 07 trokken vijf clubs hun elftal vrijwillig terug uit de competitie. Viktoria Alsdorf werd een licentie geweigerd.

TB Eickel fuseerde met Preußen Wanne tot Sportfreunde Wanne-Eickel. De clubs uit Gelsenkirchen Alemannia en Union fuseerden tot  Eintracht Gelsenkirchen.

Eindstand

Groep 1

Groep 2

1 Alemannia Gelsenkirchen fuseerde in 1950 met SV Union 1910 Gelsenkirchen tot Eintracht Gelsenkirchen

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1949/50
II. Division (voetbal Duitsland)